Космонавтика 2014
Списки космічних запусків